APAP es una institución financiera privada dominicana, con oficina en Santo Domingo, República Dominicana. Su presidente es Lawrence Hazoury Toca.

APAP es la segunda institución del sistema financiero de República Dominicana con el mayor volumen de inversión social.

Historia 
APAP fue fundada el 14 de mayo de 1962 en Santo Domingo. La institución fue establecida para promover el uso del ahorro para financiar la compra, construcción y mejoramiento de viviendas familiares en el país. Sus operaciones fueron iniciadas formalmente el 29 de julio de 1962, siendo aquella  la primera institución financiera en República Dominicana.

En 2011 APAP recibió el premio por las Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial”. Aquel mismo año la entidad financiera fue ganadora en la categoría “Calidad de Vida en la Empresa”.

En 2012 APAP estuvo en la lista de “Mejores Lugares para Trabajar”, según el Instituto Great Place To Work de Centroamérica & Caribe.

En 2020 APAP representó el 43% del crecimiento del crédito hipotecario en el sistema financiero dominicano.

Al cierre del ejercicio fiscal 2020 los activos totales de APAP alcanzaron los RD$97,753 millones. Aquel mismo año APAP invirtió más de RD$40 millones en los proyectos sociales en las áreas de atención a discapacitados, educación y medio ambiente.

Referencias 

Bancos de República Dominicana